

Запоріжжя — село, Жаксинський район, Акмолинська область



Топоніми 
 Запоріжжя — місто, обласний адміністративний центр Запорізької області
 Запоріжжя — земля Української Народної Республіки
 Запоріжжя — селище міського типу, Луганська область, Ровеньківський район
 Запоріжжя — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Запоріжжя — село, Дніпропетровська область, Криворізький район
 Запоріжжя — село, Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Запоріжжя — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Запоріжжя — село, Донецька область, Волноваський район
 Запоріжжя — село, Донецька область, Покровський район
 Запоріжжя — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Запоріжжя — село, Запорізька область, Пологівський район
 Запоріжжя — село, Кіровоградська область, Олександрійський район
 Запоріжжя — село, Херсонська область, Бериславський район
 Запоріжжя — село, Херсонська область, Каховський район
 Запоріжжя — село, Чернігівська область, Ніжинський район, Бобровицька міська громада
 Запоріжжя — селище, Чернігівська область, Ніжинський район, Комарівська сільська громада

Інше 
 «Запоріжжя» — готель у місті Запоріжжя
 «Запоріжжя» —  фірмовий пасажирський поїзд Придніпровської залізниці № 72/71 сполученням Запоріжжя — Київ
 «Запоріжжя» — назва дизель-електричного підводного човна, що входить до складу ВМС України

Див. також 
 Запорожжя
 Запоріжжє